Змагання з настільного тенісу в змішаному парному розряді на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувалися з 24 по 26 липня 2021 року в Токійському палаці спорту.

Кваліфікація

Розклад

Сіяні пари 
Сіяні пари визначено 19 липня 2021 року.

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
Draw 

змішаний парний розряд